Per antisabaudo si intende una generale avversione alla Casa Savoia e alla sua politica.

Può essere un'avversione di stampo repubblicano, anarchico o antifascista (in quest'ultimo caso si accusa re Vittorio Emanuele III di essere un complice diretto dell'ascesa della dittatura fascista, dell'entrata in guerra a fianco della Germania nazista e dell'approvazione delle leggi razziali italiane), ma storicamente ci sono state ostilità anche da parte dei legittimisti borbonici, contrari all'unificazione d'Italia sotto la corona sabauda, dei fascisti repubblicani, che consideravano il Re un traditore, e dei cattolici intransigenti, favorevoli al potere temporale del Papato e contrari al rinascimento, nonché all'annessione di Roma al Regno d'Italia e alle politiche laiche e anticlericali portate avanti da re Vittorio Emanuele II, sovrano vicino alla massoneria e considerato da molti nazionalisti italiani il "padre della patria", che arrivò addirittura ad essere scomunicato da papa Pio IX (dopo l'approvazione dei Patti Lateranensi del 1929 seguita alle trattative di Benito Mussolini e il conseguente riconoscimento di Città del Vaticano fu risolta, dopo circa sessant'anni, la controversa "questione romana" e si verificò una riconciliazione tra lo stato italiano e la Chiesa, tanto che al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 la maggior parte del clero votò per il mantenimento della monarchia sabauda in Italia).

Note